Денис Хопер (, Доџ Сити, 17. мај 1936 — Венис, 29. мај 2010) био је амерички глумац, режисер, фотограф и уметник.

Биографија 
Током детињства се заинтересовао за глуму, коју је учио у Студију Акторс. Први пут се појавио на телевизији 1954. године, а затим је с Џејмсом Дином глумио у два филма — Бунтовник без разлога (Rebel Without a Cause; 1955) и Див (Giant; 1956). У следећих десетак година Хопер се у улози гостујућег глумца појављивао често на телевизији, а до краја шездесетих година 20. века добивао је споредне улоге у неколико филмова. Режирао је и глумио у филму Голи у седлу (Easy Rider; 1969), за који је добио награду на Канском фестивалу и био предложен за Оскара за најбољи оригинални сценарио као коаутор.

Поводом тога је новинарка Ен Хорнадеј (Ann Hornaday) написала: „Са својим портретом хероја контракултуре, подижући средњи прст на лицемерје средње класе, филм Голи у седлу је постао кинематографски симбол шездесетих година 20. века, целулоидна химна слободе, мачо бравадо и побуна против естаблишмента.” Филмски критичар Метју Хејз (Matthew Hays) запазио је да „ниједна друга личност не означава боље изгубљени идеализам шездесетих година 20. века од Дениса Хопера”.

Током последњих година живота боловао је од рака простате, од којег је и умро 29. маја 2010. у својој кући у Венису у Калифорнији.

Филмографија 

|-
| 1955. || Бунтовник без разлога || -{Rebel Without a Cause}- || Goon || 
|-
| 1955. || || -{I Died a Thousand Times}- || Џо || 
|-
| 1956. || Див || -{Giant}- || Џордан 'Џорди' Бенедикт III || 
|-
| 1957. || Обрачун код ОК Корала || -{Gunfight at the O.K. Corral}- || Били Клентон || 
|-
| 1957. || || -{The Story of Mankind}- || Наполеон Бонапарта || 
|-
| 1958. || || -{From Hell to Texas}- || Том Бојд || 
|-
| 1959. || || -{The Young Land}- || Хетфилд Карнс || 
|-
| 1960. || || -{Key Witness}- || Вилијам 'Каубој' Томкинс || 
|-
| 1961. || || -{Night Tide}- || Џони Дрејк || 
|-
| 1964. || || -{Tarzan and Jane Regained... Sort of}- || Unbilled double for Tarzan || 
|-
| 1965. || || -{The Sons of Katie Elder}- || Дејв Хејстингс || 
|-
| 1966. || || -{Queen of Blood}- || Пол Грант || 
|-
| 1967. || || -{The Trip}- || Макс || 
|-
| 1967. || Хладноруки кажњеник || -{Cool Hand Luke}- || Бабалугатс || 
|-
| 1968. || || -{The Glory Stompers}- || Чино || 
|-
| 1968. || || -{Hang 'Em High}- || пророк || 
|-
| 1968. || || -{Panic in the City}- || Гоф || 
|-
| 1969. || Голи у седлу || -{Easy Rider}- || Били || 
|-
| 1969. || Човек звани храброст || -{True Grit}- || Мун || 
|-
| 1971. || || -{The Last Movie}- || Канзас || 
|-
| 1972. || || -{Crush Proof}- || - || 
|-
| 1972. || || -{The Other Side of the Wind}- || - || 
|-
| 1973. || || -{Kid Blue}- || Бикфорд Вејнер|
|-
| 1976. || || -{I'm a Fool}- || - || 
|-
| 1976. || || -{Tracks}- || 1. наредник Џек Фален || 
|-
| 1976. || || -{Mad Dog Morgan}- || Данијел Морган || 
|-
| 1977. || || -{Amerikanische Freund, Der}- || Том Рипли || 
|-
| 1977. || || -{Apprentis sorciers, Les}- || шпијун || 
|-
| 1978. || || -{Couleur chair}- || Мел || 
|-
| 1978. || || -{Ordre et la sécurité du monde, L'}- || Медфорд || 
|-
| 1979. || Апокалипса данас || -{Apocalypse Now}- || фото-репортер || 
|-
| 1979. || || -{Flores del vicio, Las}- || Chicken || 
|-
| 1980. || || -{Wild Times}- || Док Холидеј || 
|-
| 1980. || || -{Out of the Blue}- || Дон Барнс || 
|-
| 1981. || || -{Reborn}- || пречасни Том Хартли || 
|-
| 1981. || || -{King of the Mountain}- || Кал || 
|-
| 1982. || || -{Neil Young: Human Highway}- || Крекер || 
|-
| 1983. || || -{Rumble Fish}- || отац || 
|-
| 1983. || || -{The Osterman Weekend}- || Ричард Тремејн || 
|-
| 1983. || || -{White Star}- || Кенет Барлоу || 
|-
| 1984. || || -{Slagskämpen}- || Милер || 
|-
| 1985. || || -{Stark}- || поручник Рон Блис || 
|-
| 1985. || || -{My Science Project}- || Боб Робертс || 
|-
| 1986. || || -{Riders of the Storm}- || Капетан || 
|-
| 1986. || || -{Stark: Mirror Image}- || поручник Рон Блис| 
|-
| 1986. || || -{The Texas Chainsaw Massacre 2}- || поручник 'Лефти' Енрајт || 
|-
| 1986. || || -{River's Edge}- || Фек || 
|-
| 1986. || || -{Blue Velvet}- || Франк Бут || 
|-
| 1986. || || -{Hoosiers}- || Шутер || 
|-
| 1987. || || -{Running Out of Luck}- || режисер || 
|-
| 1987. || || -{Black Widow}- || Бен Дамерс || 
|-
| 1987. || || -{Straight to Hell}- || I.G. Farben || 
|-
| 1987. || || -{O.C. and Stiggs}- || Спонсон || 
|-
| 1987. || || -{The Pick-up Artist}- || Флеш Џенсен || 
|-
| 1987. || || -{Santabear's High Flying Adventure}- || - || 
|-
| 1988. || || -{Black Leather Jacket}- || Verteller || 
|-
| 1989. || || -{Blood Red}- || Виљем Бредфорд Бериген || 
|-
| 1989. || || -{Chattahoochee}- || Вокер Бенсон || 
|-
| 1990. || || -{Catchfire}- || Мајло || 
|-
| 1990. || || -{Flashback}- || Хјуи Вокер || 
|-
| 1991. || Поноћна жега || -{Sunset Heat}- || Карл Медсон || 
|-
| 1991. || || -{Paris Trout}- || Перис Троут || 
|-
| 1991. || || -{Doublecrossed}- || Бери Сил || 
|-
| 1991. || || -{The Indian Runner}- || Цезар || 
|-
| 1991. || || -{Eye of the Storm}- || Марвин Гледстон || 
|-
| 1992. || || -{Red Rock West}- || Лајл из Даласа || 
|-
| 1992. || || -{Nails}- || Harry 'Nails' Niles || 
|-
| 1993. || || -{The Heart of Justice}- || Остин Блер || 
|-
| 1993. || || -{Boiling Point}- || Рудолф 'Ред' Дајмонд || 
|-
| 1993. || || -{Super Mario Bros.}- || King Koopa || 
|-
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- || Клифорд Воррли || 
|-
| 1994. || || -{Chasers}- || Doggie || 
|-
| 1994. || Брзина || -{Speed}- || Хауард Пејн || 
|-
| 1994. || || -{Witch Hunt}- || Х. Филип Лавкрафт || 
|-
| 1995. || || -{L.A. Blues}- || Host || 
|-
| 1995. || || -{Search and Destroy}- || др. Лутер Вакслинг || 
|-
| 1995. || Водени свет || -{Waterworld}- || Deacon || 
|-
| 1996. || || -{Carried Away}- || Џозеф Свенден || 
|-
| 1996. || || -{Basquiat}- || Бруно Бишхофбергер || 
|-
| 1996. || || -{Space Truckers}- || Џон Кенјон || 
|-
| 1996. || || -{Samson and Delilah}- || Генерал Тарик || 
|-
| 1997. || || -{The Good Life}- || Мр. Голф || 
|-
| 1997. || || -{Top of the World}- || Чарлс Атлас || 
|-
| 1997. || || -{The Last Days of Frankie the Fly}- || Френки || 
|-
| 1997. || || -{The Blackout}- || Мики Вејн || 
|-
| 1997. || || -{Road Ends}- || шериф Бен Гилкрајст || 
|-
| 1998. || || -{Michael Angel}- || Луис Героу || 
|-
| 1998. || || -{Meet the Deedles}- || Френк Слејтер || 
|-
| 1999. || || -{The Prophet's Game}- || Винсент Свон || 
|-
| 1999. || || -{Lured Innocence}- || Рик Чејмберс || 
|-
| 1999. || || -{Edtv}- || Хенри 'Хенк' Пекурни || 
|-
| 1999. || || -{Straight Shooter}- || Франк Хектор || 
|-
| 1999. || || -{Witch Hunt}- || Лавкрафт || 
|-
| 1999. || || -{Jesus' Son}- || Бил || 
|-
| 1999. || || -{The Venice Project}- || Роналд/Салваторе || 
|-
| 1999. || || -{Bad City Blues}- || Кливленд Картер || 
|-
| 2000. || || -{The Spreading Ground}- || детектив Ед Делонгпре || 
|-
| 2000. || || -{Luck of the Draw}- || Ђани Понти || 
|-
| 2000. || Јасон и Аргонаути || -{Jason and the Argonauts}- || Пелија || 
|-
| 2000. || || -{Held for Ransom}- || Џеј Ди || 
|-
| 2001. || || -{Ticker}- || Алекс Свон || 
|-
| 2001. || || -{Choke}- || Хенри Кларк || 
|-
| 2001. || || -{L.A.P.D.: To Protect and to Serve}- || капетан Елсворт || 
|-
| 2001. || || -{Knockaround Guys}- || Бени Чејнс || 
|-
| 2002. || || -{Firestarter 2: Rekindled}- || Џек Ричардсон || 
|-
| 2002. || Неизрециво || -{Unspeakable}- || Warden Earl Blakely || 
|-
| 2002. || || -{Leo}- || Хорас || 
|-
| 2002. || Суочење || -{The Piano Player}- || Роберт Најл || 
|-
| 2002. || || -{The Groovenians}- || Dad/King Normans || 
|-
| 2003. || || -{Suspense}- || Verteller || 
|-
| 2003. || || -{The Night We Called It a Day}- || Френк Синатра || 
|-
| 2004. || || -{Legacy}- || - || 
|-
| 2004. || || -{The Keeper}- || Кребс || 
|-
| 2004. || || -{Out of Season}- || Хери Барлоу || 
|-
| 2004. || || -{The Last Ride}- || Рони Парнел || 
|-
| 2005. || || -{House of 9}- || отац Дафи || 
|-
| 2005. || || -{Hoboken Hollow}- || шериф Грир || 
|-
| 2005. || || -{Americano}- || Рикардо || 
|-
| 2005. || || -{The Crow: Wicked Prayer}- || Ел Нињо || 
|-
| 2005. || Земља живих мртваца || -{Land of the Dead}- || Кауфман || 
|-
| 2005. || || -{Mem-o-re}- || Макс Лихтенштајн || 
|-
| 2006. || || -{Gorillaz: Live in Manchester}- || Verteller || 
|-
| 2006. || || -{10th & Wolf}- || Матело || 
|-
| 2006. || || America || - || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1936.
Умрли 2010.
Амерички глумци
Умрли од рака